Жаки  — топоним:

Белоруссия 
 Жаки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Жаки — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Жаки — деревн в Дзержинском районе Минской области.

Казахстан 
 Жаки — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Чехия 
 Жаки () — деревня в районе Кутна-Гора, Среднечешский край